Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 41. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Austrii zorganizowany przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (Österreichischer Volleyball Verband, ÖVV). Zainaugurowany został 18 października 2020 roku.

Rozgrywki miały składać się z 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. Ze względu na wycofanie się większości drużyn z niższych lig rywalizacja rozpoczęła się od 1/8 finału. Wszystkie rundy toczyły się systemem pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

Finał odbył się 21 lutego 2021 roku w JUFA-Arenie w Bleiburgu. Puchar Austrii po raz pierwszy zdobył , pokonując w finale . MVP wybrany został Błażej Podleśny.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w Austrii
2021 w Austrii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej